Ива́н Гро́мов:
 Громов, Иван Евдокимович (1884—1951) — борец за установление Советской власти в Сибири.
 Громов, Иван Иванович (1917—2003) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Громов, Иван Петрович (1913—1993) — подполковник, Герой Советского Союза.